Lukaschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lukaschewski (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Rolf Lukaschewski (* 1947), deutscher Künstler